Иван Иванович Бушко́ (10 марта 1969 года в г. Виноградове Закарпатськой области) — украинский политик, народный депутат Украины VII созыва. Президент футбольного клуба «Севлюш» (г. Виноградов) до 2015 .

Образование 
Среднее образование получил в Виноградове - в СОШ №2. 2005 р. — Закарпатский государственный университет. Специальность — «учет и аудит»

Карьера 
 1986 — 1987 — рабочий виноградовской бригады, водитель автопарка колхоза им. «8 Марта» в г.Виноградов Закарпатской области.
 1987 — 1989 — служба в Советской армии в г.Самбор Львовской области.
 1989 — 1991 — рабочий завода «Электрон».
 1993 — 1994 — товаровед акционерного промышленно-коммерческого предприятия «Закарпатье».
 1994 — 1997 — заместитель директора акционерного промышленно-коммерческого предприятия «Закарпатье».
 1997 — 2010 — частный предприниматель.
 2015 — по сей день – генеральный директор ООО "Perlux-Украина".

Политическая деятельность 

В апреле 2010 года стал первым заместителем председателя Закарпатской облгосадминистрации, курируя вопросы капитального строительства, управления имуществом и приватизации, промышленной политики и развития инфраструктуры, регионального развития, градостроительства и архитектуры, энергетики, транспорта и связи, чрезвычайных ситуаций, и советником председателя ОГА.

Избирался депутатом Виноградовского городского совета третьего созыва и депутатом Закарпатского областного совета четвёртого, пятого и шестого созывов. В облсовете пятого созыва возглавлял фракцию Партии регионов.

Иван Бушко принял участие в выборах в Верховную Раду Украины в октябре 2012 как кандидат от Партии регионов по одномандатному мажоритарному избирательному округу №73 и одержал победу. В связи с переходом на работу в парламент прекратил деятельность первого заместителя председателя ОГА. 12 декабря 2012 получил мандат народного депутата Украины. Член комитета по вопросам семьи, молодёжной политики, спорта и туризма. Председатель подкомитета по вопросам развития туризма, курортов и рекреационной деятельности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодёжной политики, спорта и туризма. Руководитель межфракционной депутатской группы «Закарпатье».

На посту народного депутата Украины инициировал законодательные изменения в сфере сельского туризма, изменения в Конституцию с целью внедрения в Украине двойного гражданства, а также изменения по увеличению срока пребывания в Украине автомобилей с иностранной регистрацией.

20 февраля 2014 написал заявление о выходе из рядов Партии регионов, через несогласие с курсом тогдашней власти, которая вела к гражданской войне и распаду государства.

Срок депутатских полномочий прекратился 27 ноября 2014, в день принятия присяги народными депутатами VIII созыва.

Общественная деятельность и русинство 

Иван Бушко активно выступает за проведение радикальных реформ в экономической и социальной сферах, ликвидацию коррупции в органах власти и правоохранительных органах. Содействует евроинтеграционным процессам на Украине. Является сторонником неполитического русинства. 13 июля 2013 года принял участие в работе XII Всемирного конгресса русинов в Ужгороде, где заявил про готовность лично поднять вопрос в Верховной Раде Украины о признании русинов как представителей отдельной национальности.

С просьбой признать русинский народ как представителей отдельной национальности с внесением национальности «русин» в реестр национальностей Украины политик обращался к членам Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, Верховной Рады Украины, Государственного комитета по делам национальностей при Национальной академии наук Украины.

При содействии Ивана Бушко в свет вышли кодификационные материалы русинского языка, наработанные Закарпатским областным научно-культурологическим обществом им. А. Духновича.

Один из учредителей и глава общественного благотворительного фонда "Виноградов", который действует на территории Закарпатской области.

Семья 
Женат, воспитывает двоих детей — дочку и сына

Примечания

Источники 
 Личная страница Ивана Бушка в социальной сети Facebook
 Поданные законопроекты
 Информацонная карточка народного депутата Украины VII созыва на официальном портале Верховной Рады Украины

СТАТЬИ В СМИ 
  ТОП-100. Влиятельные люди. Закарпатье политическое
  ИВАН БУШКО: АНТИБАЛОГА (ИНТЕРВЬЮ)
 Иван БУШКО: В украинской власти проявляются авторитарные замашки
 Иван БУШКО: Почти все политические бренды в Украине слеплены ситуативно
 «Регионалы» отбирают русинов у Балоги
  Близко к краху и без оптимизма. Диагноз, который ставит себе бизнес: острая финансовая недостаточность
  Известные закарпатские политики готовят почву для отделения Закарпатья от Украины
  О «ТОП-100 влиятельных закарпатцев» рассказали в Ужгороде
 15 народных депутатов сообщили, что не владеют никаким жильем - движение ЧЕСТНО
 Иван Бушко: «Межнациональная согласие - это постоянный диалог»
 Иван Бушко: «В этом году за газ переплатим 51 млрд грн., а можно было бы модернизировать ЖКХ»
 И. Бушко: Строительство первого украинского автобана М6 начнут с Закарпатской области
 Мужиевский золоторудник возобновляет свою работу?
 Бушко создал в парламенте группу «Закарпатье»
 Стоянка первобытных людей в Королево может стать музеем под открытым небом
  Из Закарпатья на Восток Украины отправили 60 тонн гуманитарной помощи
 Депутат Рады предлагает разрешить украинцам иметь двойное гражданство стран ЕС, США и Канады
 Местные выборы выстрелят "сюрпризами", но не изменят политические элиты, - Бушко
  Закарпатские эксперты о госфинансирования партий: нужно, но готовы?
 ТОП-100 влиятельных людей Закарпатья: миллиардер, политики, ученые, священники
 Известного закарпатского будителя Александра Духновича почтили обновленным памятником и творческой встречей в Виноградове 
 Закарпатские политики и блогеры прокомментировали "прорыв" Саакашвили в Украину 
 Трудовые эмигранты из Закарпатья уже теряют интерес к соседним странам и едут в "старую Европу"
 Под знаком милосердия проходят зимние праздники в Виноградове
 За нежелание идти в ЕС «регионалов» будут лишать мандатов?

Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Члены Партии регионов Украины
Депутаты Закарпатского областного совета
Депутаты советов Украины